Деметер — фамилия, распространённая среди цыган. Известные носители:

 Деметер, Белла — поэтесса.
 Деметер, Владислав Петрович (1932—2007) — популяризатор цыганской культуры в российском обществе.
 Деметер, Георгий Степанович (1923—2009) — педагог, доктор педагогических наук, цыганский общественный деятель, основатель организации «Романо кхэр», затем цыганской российской национальной автономии.
 Деметер, Димитрие (1811—1872) — хорватский писатель и драматург.
 Деметер, Любовь Георгиевна (1948 −2015) — солистка «Москонцерта», Народная артистка России (2008).
 Деметер, Марта (род. в 1983) — венгерский политик.
 Деметер, Надежда Георгиевна — педагог, доктор исторических наук, цыганский общественный деятель.
 Деметер, Нина Степановна (1913—2010) — актриса.
 Деметер, Пётр Степанович (1910—1995) — цыганский композитор, Заслуженный артист РСФСР.
 Деметер, Роман Степанович (1920—1989) — цыганский поэт, этнограф.
 Деметер, Тамара Романовна — художница.
 Деметер-Чарская, Ольга Степановна (1915—2016) — российская цыганская поэтесса, писательница, специалист в области цыганской культуры и традиций, актриса, певица, Заслуженная артистка РСФСР.

См. также 
 Деметр
 Деметр, Пётр Григорьевич — солист «Москонцерта», актёр, певец, гитарист, поэт, писатель, Народный артист России.